Repubblica Popolare di Crimea – repubblica indipendente (1917-1918)
 Repubblica Socialista Sovietica Autonoma di Crimea – repubblica federata dell'Unione Sovietica (1921-1945 e 1991-1992)
 Repubblica autonoma di Crimea – repubblica autonoma dell'Ucraina (1992-), occupata e annessa dalla Russia nel 2014. Dal 1992 al 1995 era denominata Repubblica di Crimea.
 Repubblica di Crimea – repubblica federata della Russia (2014-), non riconosciuta internazionalmente

Pagine correlate 

 Crimea (disambigua)